Sergio Sánchez (voetballer), Spaans voetballer
 Sergio Germán Sánchez, Argentijns voetballer
 Sergio Werner Sánchez, Guatemalteeks sportschutter en moderne vijfkamper
 Sergio Sánchez (atleet), Spaans atleet
 Sergio Sanchez (paralympisch atleet), Spaans atleet